Виконтство Мо (Vicomté de Meaux) — феодальное владение в средневековой Франции.

Первоначально являлось вассалом графов Вермандуа.

Виконты:
 Гуго I (ум. 1111), сеньор д’Уази, шателен Камбре. Сын Гуго, шателена Дуэ. Упоминается в качестве виконта Мо в хартии 1096 года.
 Гуго II д’Уази (ум. после 1133), сын предыдущего
 Симон д’Уази (ум. до 1171), сын.
 Гуго III д’Уази (ум. 1189), сын Симона.
 Хильдиарда (Хильдегарда) д’Уази (ум. до 1177), дочь Симона. Жена Андре де Монмирайля (ум. 1177/80), сеньора де ла Ферте-Гоше.
 Жан I Счастливый (1167—1217), барон де Монмирайль, виконт Мо и Ферте-Анку, шателен Камбре и Дуэ, их сын.
 Жан II (ум. 1240), сын
 Матье (ум. 1262), брат предыдущего
 Мария (ум. 20.09.1272), сестра двух предыдущих. Жена Ангеррана III, сеньора де Куси.
 Ангерран III, сеньор де Куси, муж Марии, виконт Мо с 1262 г.
 Ангерран IV де Куси (ум. 1310)
 Жан III де Гин (ум. после 1323), племянник предыдущего, сын Аликс де Куси и Арнуля III, графа де Гин.
 Жанна де Гин (ок. 1320 — ум. до 1344), дочь Жана III, в 1323 году вышла замуж за Гоше де Шатильона (1320—1377).
 Гоше де Шатильон, муж Жанны де Гин, после смерти тестя и до смерти жены носил титул виконта Мо.
 Ангерран де Куси (ум. 1344), третий сын Ангеррана V, сеньора де Куси, двоюродный брат Жанны де Гин, после смерти которой унаследовал виконтство Мо.
 Филипп де Куси (1344—1350), сын.
 Жанна де Куси (1350—1368), дочь Филиппа, жена Жана де Шатильона, сеньора де Дампьер. Возможно, она не была виконтессой.
 Алиенора де Куси (ум. 1371), сестра Жанны.
 Роберт де Бетюн (1371—1408), племянник Филиппа де Куси.
 Жанна де Бетюн, дочь Роберта. Вышла замуж за Роберта Барского, графа Марля и Суассона.
 Жанна Барская, их дочь. Жена Людовика Люксембургского, коннетабля Франции.
 Пьер Люксембургский (ум. 1482), граф де Сен-Поль, их сын.
 Мария Люксембургская (ум. 1547), дочь Пьера, жена Франсуа де Бурбона, графа Вандома.
 Луи де Бурбон (1547—1557), их сын, архиепископ Санса, кардинал.
 Луи де Бурбон, принц де Конде (1557—1569), племянник.
 Анри де Бурбон, принц де Конде (1569—1588), сын.
 Анри де Бурбон, сын предыдущего. В 1627 году (13 августа) продал виконтство Мо Максимильену I де Бетюну, герцогу Сюлли, который в том же году подарил его внуку Филиппу (ум. 1682). Тот, не имея прямых наследников (его единственная дочь постриглась в монахи), в 1640 г. уступил виконтство своему двоюродному брату Максимильену III де Бетюну, герцогу Сюлли.

Источники 
 http://bibliographie.meaux.free.fr/documents/vicomt.php
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/nfralaoncou.htm#_Toc494629905
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/parclerdam.htm#_Toc523557455
 Dictionnaire geographique, historique et politique des Gaules et de …, Том 3

Мо